Roquefort francia települések nevében

Roquefort, Gers megyében
Roquefort, Landes megyében
Roquefort, Lot-et-Garonne megyében
Roquefort-les-Cascades, Ariège megyében
Carla-de-Roquefort, Ariège megyében
Roquefort-les-Pins, Alpes-Maritimes megyében
Roquefort-sur-Soulzon, Aveyron megyében
Roquefort-des-Corbières, Aude megyében
Roquefort-de-Sault, Aude megyében
Roquefort-la-Bédoule, Bouches-du-Rhône megyében
Roquefort-sur-Garonne, Haute-Garonne megyében

Lásd még 
rokfort sajt, Roquefort-sur-Soulzon nevéből
Roquefort, a Macskarisztokraták (The Aristocats) amerikai rajzfilm egyik egér szereplője
Rocquefort, francia település Seine-Maritime megyében
Rochefort (egyértelműsítő lap)